High (englisch für hoch) steht für:

 high, ein Rauschzustand, siehe Rausch
 High, ein Logikpegel

geografische Objekte:
 High Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 High Stile, Pass auf Coronation Island, Südlichen Orkney-Inseln, Antarktis

High ist der Familienname folgender Personen:
 Alaya High (* 2007), US-amerikanische Rapperin und Jungschauspielerin, siehe That Girl Lay Lay (Rapperin)
 Martha High (* 1945), US-amerikanische Sängerin
 Monique Raphel High (1949–2017), US-amerikanische Schriftstellerin
 Philip E. High (1914–2006), britische Schriftsteller

Siehe auch:
 Higher
 High Rock
 Mount High